Аројо де Агва има више значења:

 Аројо де Агва (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо де Агва (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику